

События 
 Каган хазар уступил просьбам Тиберия и приказал Валгицу, архонту Боспора, и Папацу, представителю кагана в Фанагории, убить Юстиниана. Но Феодора узнала об этом. Юстиниан задушил струной во время разговора Папаца и Валгица. Феодору он отослал в Хазарию, а сам прибыл в Томы, затем в Символы, затем доплыл до Дуная. Он заключил союз с ханом болгар Тервелем и обещал ему в жёны свою дочь.

Родились 
 Бодхисена — индийский буддийский монах, мастер японской школы Кэгон.
 Ибн Исхак — арабский историк, автор самой ранней биографии Мухаммеда.
 Стурмий — монах-бенедиктинец, основатель Фульдского аббатства, причислен к лику святых.
 Цуй Хао — китайский поэт времён империи Тан.

Скончались 
 12 июля — Лоингсех мак Энгуссо, король .
 Абдуррахман ибн Мухаммед — известный арабский военачальник времён династии Омейядов.
 Св. Адамнан — аббат, бенедиктинец, агиограф, писатель, законотворец, знаток государственного и канонического права, святой католической церкви.
 Ашина Хушэло-шад — каган Западно-тюркского каганата.
 Ди Жэньцзе — чиновник и государственный деятель династии Тан и династии Чжоу.
 Энфледа — принцесса Дейры и королева Нортумбрии.

См. также